

События 
 Консулы Луций Валерий Максим и Марк Ацилий Глабрион.
 Начало самостоятельной истории племени вестготов.
 Около 256 — Бораны взяли корабли у жителей Боспора для переправы к Трапезунду.

Родились 
 Арий (еретик), ливийский пресвитер и аскет.
 Осий Кордубский, епископ Кордовский.

См. также